Antífanes d'Argos, escultor grec 
 Antífanes de Berga, escriptor grec 
 Antífanes de Cios, poeta còmic atenenc, màxim representant de la comèdia mitjana
 Antífanes d'Atenes, poeta còmic atenenc 
 Antífanes Caristi, poeta tràgic grec
 Antífanes (poeta epigramàtic), poeta epigramàtic grec
 Antífanes de Delos, metge grec